Il singolare del BMW Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Olivier Rochus ha battuto in finale Kristof Vliegen 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Guillermo Coria (primo turno)
  Mario Ančić (primo turno)
  Jarkko Nieminen (semifinali)
  Tommy Haas (primo turno)

 Olivier Rochus (campione) 
 Paradorn Srichaphan (primo turno) 
 Michail Južnyj (primo turno) 
 Florent Serra (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2006
ATP Tour 2006